Stati Uniti d'America
 Pleasant Plains – città della Contea di Independence, Arkansas
 Pleasant Plains – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Pleasant Plains – township della Contea di Lake, Michigan
 Pleasant Plains – CDP della Contea di Somerset, New Jersey